Pörschke oder Poerschke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pörschke (* 1935), deutscher Fußballspieler 
 Karl Ludwig Pörschke (1752–1812), deutscher Philologe und Philosoph
 Lars Pörschke (* 1984), deutscher Tennisspieler
 Manfred Poerschke (* 1934), deutscher Leichtathlet
 Thomas Pörschke, deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdBB

Siehe auch:
 Porschke